Стьепан Бабич:
 Бабич, Стьепан (род. 1925) — хорватский языковед, академик.
 Бабич, Стьепан (род. 1988) — хорватский футболист.